Hedāyat, Hedayat oder Hedājat und Hedajat () ist der Familienname folgender Personen:

 Abdollah Hedayat (1899–1968), iranischer General 
 Mehdi Qoli Chān Hedāyat (1864–1955), iranischer Politiker und Ministerpräsident Irans
 Morteza Qoli Chān Hedāyat (1856–1911), iranischer Politiker, Parlamentspräsident (1906), Premierminister (1909)
 Sadegh Hedayat (1903–1951), iranischer Schriftsteller